80-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 23 по 29 апреля 2001 года в Тренчине (Словакия). В нём приняли участие 215 атлетов (136 мужчин и 79 женщин) из 35 стран. Были разыграны награды в 8 весовых категориях у мужчин и в 7 категориях у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

2001
Тяжёлая атлетика
Чемпионаты Европы в Словакии
Апрель 2001 года
Спорт в Словакии в 2001 году
Тренчин
2001 год в тяжёлой атлетике